Schlossmühle steht für Mühlenanlagen:
 Schlossmühle (Ahrensburg), Ahrensburg, Schleswig-Holstein
 Schlossmühle (Alme), Brilon, Nordrhein-Westfalen
 Schlossmühle (Bad Iburg), im Kurpark von Bad Iburg, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Schlossmühle Ballenstedt, im Park von Schloss Ballenstedt in Ballenstedt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Schlossmühle Burgsteinfurt, an der Steinfurter Aa bei Schloss Burgsteinfurt in Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Schlossmühle Calvörde, in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Schlossmühle (Ditzingen), an der Glems in Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schlossmühle (Eschwege), an der Werra am Schloss Eschwege in Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Schlossmühle (Flechtingen), am Schloßteich von Flechtingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Schloßmühle Gommern
 Schlossmühle (Heidesheim), am Mühlengraben in Heidesheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Schlossmühle (Königsfeld im Schwarzwald), am Glasbach im Gemeindeteil Buchenberg von Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloßmühle Liebenthann, Obergünzburg
 Schlossmühle (Linnep), am Hummelsbach am Schloss Linnep in Ratingen-Breitscheid, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Lübbenauer Schlossmühle
 Alte Schlossmühle Modau, an der Modau in Nieder-Modau, Stadtteil von Ober-Ramstadt Kreis Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen
 Neue Schlossmühle Modau, an der Modau in Nieder-Modau, Stadtteil von Ober-Ramstadt Kreis Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen
 Schlossmühle Neersen, an der Niers in Willich, Landkreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Schlossmühle Quedlinburg in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Schlossmühle (Radeberg), im Hüttertal in Radeberg, Sachsen
 Schlossmühle Rheydt, an der Niers in der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen 
 Schlossmühle (Rochlitz), nahe Schloss Rochlitz an der Zwickauer Mulde in Rochlitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schlossmühle (Schwendi), nahe Schloss Schwendi an der Rot in Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schlossmühle Wickrath, an der Niers in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Schlossmühle (Wiener Neudorf) in Wiener Neudorf, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schloßmühle, Ortsnamen